Henri Alexis Tauzin, né le  à Paris 6 et mort le  à Lyon, est un athlète français médaillé d'argent lors des Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris. Il termine second du 400 mètres haies derrière l'Américain John Tewksbury.

Licencié à l'US Est puis au Racing club de Paris, Tauzin a également remporté les championnats nationaux de la spécialité de 1896 à 1900 (ainsi que sur 400 mètres plat en 1896).

Officier d'Administration dans le Génie pendant la Première Guerre mondiale, il décède de maladie à Lyon.

Palmarès 
 Jeux olympiques d'été de 1900 à Paris :
  Médaille d'argent sur 400 m haies

Notes et références

Liens externes 
 

Hurdleur français
Coureur de 400 mètres haies
Coureur de 200 mètres
Coureur de 400 mètres
Athlète (homme) aux Jeux olympiques de 1900
Naissance en avril 1879
Naissance dans le 6e arrondissement de Paris
Décès en octobre 1918
Médaillé d'argent olympique français
Militaire français de la Première Guerre mondiale
Décès à 39 ans
Décès à Lyon